Por Benton pode estar à procura de:

Bentos ou benton são os organismos bentônicos.
Condado de Benton
Benton (Alabama)
Benton (Arkansas)
Benton (Illinois)
Benton (Iowa)
Benton (Kansas)
Benton (Kentucky)
Benton (Luisiana)
Benton (Missouri)
Benton (Pensilvânia)
Benton (Tennessee)
Benton (Wisconsin)

Ver também
Bentos
Benton City
Benton Harbor
Benton Heights
Benton Ridge

Desambiguação